Dorothy "Do-do" Wizzer Halligan es la madre de Kate Tanner en la serie ALF. Es muy sobreprotectora. Es viuda de Sparkie, y termina casándose con un jazzista llamado Wizzer. Ella conoce la existencia de ALF y tiene una relación de amor-odio con el mismo.

ALF se comunica con Sparkie 
En un episodio, ALF, mencionó poder hablar con los muertos disfrazándose de adivina con la pañoleta de Kate y los aretes de Dorothy. De pronto se escucha la voz de Sparkie quien le dice que encuentre a un hombre. Se acaba el tiempo y Willie descubre que en realidad es su grabadora nueva.

Información de ella y Sparkie 
Se cuenta en un episodio que al jugar bolos, Sparkie siempre dejaba el pino 7, su comida favorita eran tostadas a la francesa con salsa de carne y que a Dorothy la llamaba "Do-do" de cariño.

Personajes de ALF